La Segunda República dominicana empezó con la restauración del país en 1865 y culminó con la intervención estadounidense en 1916. 

En el período de la Segunda República sigue la pugna política, ahora entre el último gobierno restaurado por el general Antonio Pimentel, quien se negaba a gobernar desde Santo Domingo, como lo mandaba el Congreso, y el general José María Cabral quien tuvo que comandar desde Santo Domingo, respondiendo a la no diputación de Pimentel. Cabral logró quedarse con el poder y remodeló la Constitución.

En el gobierno de Cabral, los partidos de colores se hicieron dueños del escenario político siendo estos: Rojo y Azul, siendo el Rojo al mando de Buenaventura Báez, y el partido más poderoso quien gobernó por seis años. 

Luego durante los años siguientes hubo una sucesión de gobiernos hasta 1889, cuando comienza la dictadura de Ulises Heureaux, Lilís, que duró hasta 1899.

Presidentes

Referencias

Véase también 
 Primera República dominicana
 Tercera República dominicana

Historia de República Dominicana

Estado de República Dominicana
Política de República Dominicana